

Patronyme 

 David Sydney Billington (1885-1955), champion de natation anglais ;
 Edwin Billington (1882-1966), coureur cycliste sur piste américain des années 1900 ;
 Elizabeth Billington (1769-1818), cantatrice britannique ;
 Francelia Billington (1895-1934), actrice américaine ;
 Henry Billington (1909-1980), joueur britannique de tennis ;
 James Hadley Billington (1929-2018), bibliothécaire et universitaire américain ;
 Julia Billington (19??-), actrice australienne ;
 Kevin Billington (1934-2021), réalisateur britannique, époux de Rachel ;
 Michael Billington (1941-2005), acteur britannique ;
 Rachel Billington (1942- ), auteure britannique, épouse de Kevin ;
 Stephen Billington (1969-), acteur anglais ;
 Thomas Billington (1958-2018), catcheur (lutteur professionnel) britannique.

Toponyme 

 Billington, un village britannique du Bedfordshire ;
 Billington, un village britannique du Lancashire.